Baszta Czarownic – średniowieczna baszta w Słupsku
 Baszta Czarownic – powieść urban fantasy Krzysztofa Kochańskiego (2003)